Château du Val est le nom porté par plusieurs châteaux français :
 le château du Val à Humbécourt, dans le département de la Haute-Marne.
 le château du Val à Rueil-Malmaison, dans le département des Hauts-de-Seine, aujourd'hui disparu.
 le château du Val à Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines.
 le château du Val à Saint-Just, dans le département d’Ille-et-Vilaine.

Voir aussi 
 Château de Val

Val